Kangaroo Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Kangaroo Creek (Crawford River), Nebenfluss des Crawford River (Glenelg River) in Victoria
 Kangaroo Creek (Robertson River), Nebenfluss des Robertson River (Gilbert River) in Queensland